Hellwig ist ein deutscher Familienname.

Namensträger

A 
 Addi Hellwig (1922–1996), deutscher Musikproduzent
 Albert Hellwig (1880–1950), deutscher Jurist, Kriminalist und Publizist
 Alen Müller-Hellwig (1901–1993), deutsche Kunstweberin
 Alfred Hellwig (1861–1927), österreichisch-tschechischer Psychiater
 Anette Hellwig (* 1970), deutsche Schauspielerin

C 
 Carl Ludwig Hellwig (1773–1838), deutscher Komponist und Musiker, siehe Ludwig Hellwig (Musiker) 
 Caroline Hellwig (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Christian Hellwig (1940–2014), deutscher General 
 Christina Regina Hellwig (um 1666–nach 1688), deutsche Alchemistin
 Christoph von Hellwig (1663–1721), deutscher Arzt und Fachbuchautor
 Conrad Hellwig (1824–1889), deutscher Landwirt und Politiker, MdR

D 
 Dieter Hellwig (1932–2008), deutscher Bootsbauer und Motorbootrennfahrer

E 
 Eduard Hellwig (1905–?), deutscher Ingenieur und Politiker (LDPD)
 Ellen Hellwig (* 1946), deutsche Schauspielerin und Sprecherin
 Ernst Hellwig (1916–2009), deutscher Schriftsteller

F 
 Franz Emil Hellwig (1854–1929), deutscher Kaufmann und Ethnograph
 Fred G. Hellwig (1919–1992), deutscher Künstler
 Friedrich von Hellwig (1775–1845), deutscher Generalleutnant
 Friedrich Hellwig (Schauspieler) (1782–1825), deutscher Sänger, Schauspieler und Regisseur
 Friedrich Hellwig (1807–1862), deutscher Ministerialbeamter
 Fritz Hellwig (Diplomat) (1868–1932), deutscher Diplomat
 Fritz Hellwig (1912–2017), deutscher Politiker (CDU)

G 
 Gerhard Hellwig (1925–2011), deutscher Dirigent und Chorleiter
 Günter Hellwig (1926–2006), deutscher Mathematiker

H 
 Hans Hellwig (1913–?), deutscher Volkswirt
 Heinrich Hellwig (1903–nach 1969), deutscher Ministerialrat
 Helen Hellwig (1874–1960), US-amerikanische Tennisspielerin
 Helmut Hellwig (1933–2016), deutscher Politiker (SPD)

J 
 James Brian Hellwig, eigentlicher Name von Warrior (Wrestler) (1959–2014), US-amerikanischer Wrestler
 Joachim Hellwig (1932–2014), deutscher Dokumentarfilmregisseur, Dramaturg und Autor

 Jonas Hellwig (* 1985), deutscher Webdesigner und Autor
 Judith Hellwig (1906–1993), österreichische Sopranistin   
 Jürgen Hellwig (Filmproduzent) (1947–2014), deutscher Filmproduzent
 Jürgen Hellwig (* 1965/1966), deutscher American-Football-Spieler

K 
 Karl Hellwig (1924–1993), deutscher Politiker (Hessen) (SPD)
 Karl Hellwig (Mecklenburg-Strelitz), deutscher Politiker (Mecklenburg-Strelitz) (SPD) 
 Karl-Eberhard Hellwig, deutscher Physiker
 Karlheinz Hellwig (* 1931), deutscher Anglist und Hochschullehrer   
 Karl-Heinz Hellwig (1928–2011), deutscher Fußballspieler
 Klaus Hellwig (* 1941), deutscher Pianist und Hochschullehrer
 Klaus Hellwig (Produzent)
 Konrad Hellwig (1856–1913), deutscher Jurist
 Kurt Hellwig (1890–1966), deutscher Politiker (DNVP)
 Kurt Hellwig (Politiker), deutscher Politiker (CDU), MdBB

L

M 
 Marcus Hellwig (* 1965), deutscher Journalist
 Maria Hellwig (1920–2010), deutsche Sängerin, Moderatorin und Entertainerin
 Margit Hellwig-Bötte (* 1958), deutsche Diplomatin
 Margot Hellwig (* 1941), deutsche Sängerin
 Martin Hellwig (* 1949), deutscher Volkswirt
 Mathilde Hellwig (1825–1892), österreichische Opernsängerin
 Max Hellwig (1873–nach 1932), deutscher Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Preußen
 Moritz Hellwig (1841–1912), deutscher Architekt und Baubeamter

O

P 
 Paul Hellwig (1851–1928), deutscher Philologe und Autor
 Peter Hellwig (* 1943), deutscher Fußballspieler

R 
 Renate Hellwig (* 1940), deutsche Politikerin (CDU)
 Rudolf Friedrich von Hellwig (1775–1845), deutscher Generalleutnant
 Runa Hellwig (* 1970), deutsche Diplom-Ingenieurin

S 
 Silke Hellwig (* 1963), deutsche Journalistin und Chefredakteurin

T 
 Tim Hellwig (* 1999), deutscher Triathlet

W 
 Walter Hellwig (1848–1915), deutscher Architekt und Baubeamter
 Werner Hellwig (1902–nach 1943), deutscher Jurist
 Wilhelm Hellwig (1832–1924), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Lyriker

Siehe auch 
 Helwig
 Helwich
 Hellweg (Begriffsklärung)

Weblinks 
 Hellwig bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname